Маунт-Стерлинг () — топоним США.

Топоним США 
  — поселение в Айове.
  — деревня в Висконсине.
  — город в Иллинойсе.
  — город в Кентукки.
  — деревня в Огайо.
  — гора в Северной Каролине.

См. также 
 Стерлинг